Bedia puede referirse a:

 Bedia (Abjasia, Georgia);
 Vedia (Argentina);
 Vedia (País Vasco, España): oficialmente llamada Bedia, su nombre en euskera.